

Persone 
 Achille Landini – aviatore italiano
 Adelmo Landini – inventore italiano
 Andrea Landini – pittore italiano
 Carlo Alessandro Landini – compositore, saggista e poeta italiano
 Claude Landini – cestista e allenatore di pallacanestro svizzero
 Dino Landini – calciatore italiano
 Fausto Landini – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Francesco Landini – calciatore italiano
 Francesco Landini – compositore, organista, poeta, cantore, organaro e inventore di strumenti musicali italiano
 Giancarlo Landini – musicologo, critico musicale e vocologo italiano
 Giovanni Landini – imprenditore italiano
 Léon Landini – politico francese
 Maria Landini (1668 circa-1722) – soprano italiano
 Maurizio Landini – sindacalista italiano
 Olinto Landini – sindacalista e politico italiano
 Piero Landini – geografo italiano
 Raúl Landini – pugile argentino
 Silvestro Landini, o Landino – gesuita italiano
 Spartaco Landini – calciatore e dirigente sportivo italiano
 Stefano Landini – regista, sceneggiatore e montatore italiano
 Stefano Landini – fumettista e grafico italiano
 Taddeo Landini – scultore e architetto italiano

Altro 
 Landini – fabbrica di trattori agricoli italiana